Caius Asinius Pollio
Jean Pollion
Vedius Pollion